Abdelhafid Metalsi, un acteur français ;
 Mohamed Métalsi, (1954-), un urbaniste marocain.